Райт-Филлипс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Райт-Филлипс, Брэдли (род. 1985) — английский футболист, нападающий.
 Райт-Филлипс, Шон (род. 1981) — английский футболист, полузащитник.